Бей — 1) князь, правитель незалежного князівства; 2) управитель округи;
 Бей — скорочена назва іграшки «бейблейд».

Прізвище 

 Бей Василь Іванович (1922—1952) — крайовий провідник ОУН.
 Бей Віталій Миколайович (1983—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Конон Бей — український релігійний діяч.
 Лю Бей (161—223) — засновник і перший імператор південно-східної династії Шу.
 Бей Микола Митрофанович (1924—2012) — учасник Другої світової війни та партизанського руху, лікар-хірург, онколог. Почесний громадянин Бердичівського району.
 Міккі Бей (1983) — американський боксер-професіонал, чемпіон світу за версією IBF.
 Омелян Бей (1925—2012) — американський економіст українського походження.
 Турхан Бей — австрійський актор.
 Бей Юймін — американський архітектор.
 Бей — правитель Таніса, вступив на трон близько 1202—1200 до н. е.

Географія 

 Бей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Бей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Бей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи
 Бей () — село в Румунії.
 Бей () — округ, штат Мічиган, США.
 Бей () — округ, штат Флорида, США.